La ligne 370A est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Audenarde à Grammont entre  et .

Histoire 
 : mise en service entre la gare de Grammont et Leupegem, nouvelle section ().

 : prolongement de Leupegem à la gare d'Audenarde, nouvelle section ().

 : suppression à la suite du démontage des voies par l'occupant.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 370 (1931), numéro de tableau partagé avec la ligne 370B.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Orientale
tram
tram
Capital 103